The Crowns steht für:

 The Crowns (New York City), Band um Joe King Carrasco
 The Crowns (Los Angeles), Doo-Wop-Gruppe

Siehe auch:
 The Crown
 Crown (Begriffsklärung)